Association Sportive Cavaly ( conhecido Cavaly, é um clube Haitiano sediado em Léogâne e tem como modalidade esportiva principal o futebol. Fundado em 1975, o clube já chegou a disputar em 2009 a CFU Club Championship ficando em quarto lugar, perdendo pra o San Juan Jabloteh de Trinidad e Tobago. Atualmente disputa a primeira divisão nacional.

Clubes de futebol do Haiti